Zugehörigkeit steht für:
 die Eigenschaft, Element einer Klasse zu sein, siehe Klasse (Mengenlehre)
 ein Zugehörigkeitsmaß, siehe Fuzzylogik

Gesellschafts- und Humanwissenschaften:
 die Eigenschaft einer Person, Teil einer sozialen Gruppe zu sein
 die Eigenschaft einer Person, einer Sozialkategorie anzugehören (etwa einer demographischen Gruppe, Berufsgruppe, sozialen Schicht)
 die Mitgliedschaft einer natürlichen oder juristischen Person in einem Kollegialorgan, beispielsweise einem Verein

Siehe auch:
 Angehöriger
 Hörigkeit
 Verbundenheit
 Zugehörigkeitsabzeichen